En Pologne, Krokowo désigne :
 Krokowo, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie,
 Krokowo, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.